Dar'ja Kasatkina è la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Anett Kontaveit ha sconfitto Maria Sakkarī con il punteggio di 5-7, 7-6(4), 7-5.

Teste di serie 

  Maria Sakkarī (finale)
  Anett Kontaveit (campionessa)
  Elena Rybakina (secondo turno, ritirata)
  Anastasija Pavljučenkova (ritirata)

<ol start="5">
  Belinda Bencic (quarti di finale) 
  Petra Kvitová (secondo turno) 
  Jeļena Ostapenko (semifinale) 
  Elise Mertens (quarti di finale)

Wildcard 

  Petra Kvitová (secondo turno)
  Kamilla Rachimova (primo turno)

  Wang Xinyu (primo turno) 
  Vera Zvonarëva (primo turno)

Qualificate 

  Varvara Gračëva (primo turno)
  Kaja Juvan (secondo turno)

  Jule Niemeier (primo turno) 
  Rebecca Peterson (primo turno)

Lucky loser 
  Bernarda Pera (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2022